Alexander Pointner (ur. 1 stycznia 1971 w Grieskirchen) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant kraju, trener, dwukrotny drużynowy mistrz świata juniorów oraz trzykrotny medalista zimowej uniwersjady.

Kariera 
Największym sukcesem Pointnera w zawodach Pucharu Świata były cztery miejsca w czołowej dziesiątce konkursów. Było to w sezonach: 1989/1990 (10. w Bischofshofen) oraz 1991/1992 (9. w Innsbrucku, 10. w Predazzo i w Oberstdorfie). Po zakończeniu kariery występował w mistrzostwach Austrii w grupie weteranów.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w "10" w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w "10" w konkursach indywidualnych TLN chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Kariera trenerska 
Alexander Pointner po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął karierę trenerską. Współpracował z trzema trenerami austriackiej kadry (Tonim Innauerem, Aloisem Lipburgerem oraz Hannu Lepistö).

W latach 2004–2014 prowadził reprezentację Austrii, która pod wodzą Pointnera stała się potegą w konkursach drużynowych: siedmiokrotne mistrzostwo świata (2005–2013), dwukrotne mistrzostwo olimpijskie (2006, 2010), trzykrotne mistrzostwo świata w lotach (2008, 2010, 2012) oraz 9-krotny triumf w Pucharze Narodów (2005–2012, 2014), a sukcesy indywidualne odnosili: Thomas Diethart, Martin Koch, Andreas Kofler, Wolfgang Loitzl, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Andreas Widhölzl. Odszedł z reprezentacji Austrii po sezonie 2013/2014 i został zastąpiony przez Heinza Kuttina.

Był najdłużej pracującym trenerem reprezentacji narodowej w skokach narciarskich w XXI wieku, tym samym poprawiając o rok osiągnięcie Miki Kojonkoskiego (trenera reprezentacji Norwegii w latach 2002–2011).

Sukcesy podopiecznych Pointnera w Austrii w latach 2004–2014 (chronologicznie)

Przed rozpoczęciem sezonu 2015/2016 rozpoczął współpracę z bułgarskim zawodnikiem – Władimirem Zografskim.

Życie prywatne 
Alexander Pointner obecnie mieszka w Innsbrucku z żoną Angelą (była siatkarka, obecnie pedagog) i dziećmi – synem Maxem (ur. 1996) oraz córkami – Paulą (ur. 2003) i Lilith (ur. 2008). W 2015, po 13 miesiącach śpiączki, zmarła jego córka Nina (ur. 1998) na skutek ciężkiego uszkodzenia mózgu, spowodowanego próbą samobójczą.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Alexander Pointner w bazie FIS-u 
 Alexander Alexander Pointner w bazie Skoki.hostigasp.pl

Urodzeni w 1971
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy trenerzy skoków narciarskich